Northern League 1892–93 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Northern League. Ligaen havde deltagelse af seks hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Ironopolis FC, som dermed vandt ligaen for tredje sæson i træk.

Kilder / eksterne henvisninger 
 toon1892 – Northern League

Noter 

Sæsoner i Northern League
Fodbold i 1892
Fodbold i 1893